Melampus är ett släkte av snäckor. Melampus ingår i familjen dvärgsnäckor.

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Bildgalleri

Källor

Externa länkar 

Dvärgsnäckor
Melampus